Панч Броадбент (,  13 липня 1892, Оттава —  5 березня 1971, Оттава) — канадський хокеїст, що грав на позиції крайнього нападника.

Член Зали слави хокею з 1962 року. Володар Кубка Стенлі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1908 року.

У складі «Оттава Сенаторс» його партнерами по ланці були Френк Найбор та Сі Деннені, і ця ланка шість сезонів наводила жах на суперників. 

У 1925 році, разом зі старим товаришем по команді Клінтом Бенедіктом, Бродбент був проданий «Оттавою» до клубу «Монреаль Марунс». Бродбент став найкращим бомбардиром «Марунс», а наступного сезону здобув разом з монреальцями свій четвертий Кубок Стенлі. 

Перед сезоном 1927/28 Панч був проданий назад до «Оттави», де після одного проведеного сезону він перейшов до «Нью-Йорк Амеріканс», де і завершив ігрову кар'єру в 1929 році. 

Загалом Броадбент провів 326 матчів у НХЛ, включаючи 23 гри плей-оф Кубка Стенлі.

Нагороди та досягнення 
 Володар Кубка Стенлі — 1920, 1921, 1923 в складі «Оттава Сенаторс»; 1926 в складі «Монреаль Марунс».

Статистика

Посилання 
 
 

Уродженці Оттави
канадські хокеїсти
Володарі Кубка Стенлі
Хокеїсти «Оттава Сенаторс» (1883—1934)
Хокеїсти «Монреаль Марунс»
Хокеїсти «Нью-Йорк Амеріканс»
Члени зали слави хокею
Померли в Оттаві
Поховані на цвинтарі «Бічвуд»